Tacna – miasto w Peru
 Tacna – region Peru
 Tacna – jednostka osadnicza w USA